La Biche River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 La Biche River (Athabasca River), in Alberta
 La Biche River (Liard River), im Yukon-Territorium und in British Columbia